Мамаду́ Фофана́ (; 21 января 1998 года, Бамако) — малийский футболист, защитник французского клуб «Амьен» и национальной сборной Мали.

Клубная карьера 
Мамаду Фофана — воспитанник малийского клуба «Стад Мальен». В январе 2016 года он перешёл в турецкий «Аланьяспор». 14 января 2017 года малиец дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя в основном составе в домашней игре с «Ризеспором». В конце того же месяца Фофана был отдан в аренду до конца сезона клубу турецкой Первой лиги «Бандырмаспор».

5 июля 2018 года Фофана перешёл во французский клуб «Мец», с которым заключил контракт на четыре года.

12 августа 2021 года подписал 5-летний контракт с клубом «Амьен».

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Мали состоялся 6 октября 2017 года в матче квалификации на чемпионат мира 2018 против сборной Кот-д’Ивуара (0:0).

Гол за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com
 
 
 
 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Бандырмаспор»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Амьен»